Михаил Федяев:
 Федяев, Михаил Никифорович (1895—1942) — советский пловец.
 Федяев, Михаил Юрьевич (род. 1962) — российский инженер-механик, предприниматель, менеджер.